Рейс 1907 может иметь следующие значения:
 Рейс 1907 Gol Transportes Aéreos
 Рейс 1907 Kazakhstan Airlines